El Guacamayo kan syfta på:

Colombia 

 El Guacamayo (kommun), Santander, 
 El Guacamayo (ort), Santander,